Tamási beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Tamási
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Tamási
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Tamási
den ungarischen Schriftsteller, siehe Áron Tamási